

Biografia 
Adriana Darù nacque a Genova in una famiglia benestante, con due fratelli. Perdette il padre Cesare all'età di dieci anni ma crebbe comunque in una famiglia di artisti, con la figura paterna sostituita dal nonno materno Adolfo Armanino, disegnatore e figlio di Nicolò Armanino fondatore dell'omonima litografia a Genova, come pure il bisnonno Nicolò, incisore.

Terminati gli studi, si diplomò all'Accademia ligustica di Belle Arti a Genova. Tra i compagni della scuola libera di nudo conobbe Francesco Messina. Affascinata dell'arte del modello, dalla scultura e, in particolare, dall'arte di Leonardo Bistolfi, iniziò a lavorare creando dei bozzetti. Nel 1922 si trasferì a Torino dove frequentò lo studio del maestro Bistolfi fino al 1923 e diede gli esami di abilitazione all'Accademia, poi a Venezia dove frequentò il corso di scultura dell'Accademia fino al 1924 e dove ebbe modo di entrare in contatto coi grandi artisti di quel periodo, italiani e stranieri, sodali del cugino ritrattista Nino Busetto. In quell'anno (1924) a Venezia si terrà la Biennale.

Nel 1928 morì Adolfo Armanino. Espose quindi alla Promotrice di belle arti di Genova per due anni consecutivi. Con la seconda guerra mondiale e il forzato peregrinare di sfollati e perseguitati dai bombardamenti, molte opere andarono disperse o distrutte.

Nel 1947, tenne una personale di arte sacra in via Bottini a Genova. Negli anni successivi conobbe Ezra Pound a Rapallo, Amos Nattini e Plinio Nomellini, ma la malattia della madre e quella del compagno interruppero la sua continuità artistica per dedicarsi alla loro assistenza. In quel periodo scrisse L'ora più fredda della notte e altre note biografiche. Dopo la morte del compagno, nel 1959 si trasferì a Roma per esaudire il desidero della madre di ricongiungersi con gli altri figli che vi soggiornavano. A Roma riprese a dipingere, prendendo parte a numerose collettive d'arte, accettata per molti anni consecutivi ai "Laziali" e al Palazzo delle Esposizioni.

Nel 1971 si recò col fratello in Lussemburgo, dove espose in una personale con buon successo di critica e di vendite. Nel 1972, l'incontro con Georges de Canino a Roma riaccese in lei la passione per la scultura. Canino le offrì la possibilità di una personale nella galleria Bateau Ivre da lui diretta.

Adriana Darù passò il resto della vita a Roma, fino al 1991 quando le sue condizioni fisiche si aggravarono costringendola al ricovero in lungodegenza a Santa Margherita Ligure, dove restò fino alla morte avvenuta il 19 marzo 1997.

La sua salma è sepolta al Cimitero Monumentale di Staglieno.

Premi 
Medaglia d'oro – Agerola 1962
Medaglia d'oro – Premio “Apulia” per il quale ha ottenuto anche la medaglia d'argento del giornale “Accademia”
Medaglia d'argento a Caserta – Ministero della Pubblica Istruzione per le celebrazioni di “Italia 61”
Medaglia d'argento dei “40 figurativi” – Orto botanico in Villa Corsini, 1958
Medaglia d'Argento della Columbus Association American Friendship international center 1958 con diploma di “Socio onorario”
Medaglia d'argento alla contemporanea di Manziana
Premio in natura a estemporanea di Pisoniano
Quattro medaglie di bronzo a Villa Corsini, con diploma
Diplomi di apprezzamento della critica per esposizioni a via Margutta (Roma)
Diploma di onore a Bari

Bibliografia 
Società Promotrice Belle Arti di Genova - Catalogo LXXVII Esposizione 1929
Regesto del Fondo dei Valori Plastici Vol. I
Regesto del Fondo dei Valori Plastici Vol. II

Voci correlate 
Liberty a Torino
Leonardo Bistolfi
Nino Busetto

Fonti 
Milo Corso Malverna, Ecomond Press, 28 giugno 1948
Clotilde Paternostro, L'Osservatore Romano, 10-11 aprile 1978

Collegamenti esterni 
 Archivio storico Istituto Luce
 Galleria nazionale opac